Téglás István (1974–2020) tetoválóművész, képzőművész, zenész, látványfelelős
 Téglás István (1981–) erdélyi magyar színész